

Україна 
 Погребище — місто в Україні, центр однойменного району Вінницької області
 Погребище Друге — селище в Україні, в Погребищенському районі Вінницької області
 Погребище Перше — селище в Україні, в Погребищенському районі Вінницької області
 Погребище I — станція Південно-Західної залізниці
 Погребище II — зупинний пункт Південно-Західної залізниці

Білорусь 
 Погребище — село в Білорусі, у Вілейському районі Мінської області
 Погребище — село в Білорусі, у Логойському районі Мінської області
 Погребище — село в Білорусі, у Круглянському районі Могильовської області

РФ 
 Погребище — село в РФ, у Невельському районі Псковської області
 Погребище — село в РФ, у Плюсському районі Псковської області